Корнилов, Фёдор:
 Корнилов, Фёдор Дмитриевич (1894—1937) — российский учёный-правовед, доктор юридических наук, профессор СГУ, СОКУ и СЮИ.
 Корнилов, Фёдор Петрович (1809—1895) — государственный деятель Российской империи, московский гражданский губернатор (1859—1861).